Mountain View puede referirse a los siguientes lugares en los Estados Unidos:
 Mountain View (Arkansas)
 Mountain View (California), en el condado de Santa Clara.
 Mountain View (condado de Contra Costa, California)
 Mountain View (Carolina del Norte)
 Mountain View (Colorado)
 Mountain View (Hawái)
 Mountain View (Misuri)
 Mountain View (Nuevo México)
 Mountain View (Oklahoma)
 Mountain View (condado de Natrona, Wyoming)
 Mountain View (condado de Uinta, Wyoming)
 Mountain View Acres, California.
 Unidad Mountain View, una prisión para mujeres en Texas.